De Belgische Supercup van het seizoen 2015/16 werd gespeeld op zaterdag 23 juli 2016 in het Jan Breydelstadion. Landskampioen Club Brugge won met 2–1 van bekerwinnaar Standard Luik. Het was de eerste keer dat beide clubs elkaar troffen in de Supercup.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2016
Sportevenement in Brugge